Sahra steht für:
 Sahra (Vorname), weiblicher Vorname
 Sahra, aramäische Bezeichnung der Mondgottheit Šaḥar
 Jeep Sahra, Automodell der Marke Jeep, siehe Jeep Wrangler

SAHRA steht als Abkürzung für:
 South African Heritage Resources Agency, die staatliche Institution zum Schutz und zur Pflege des Kulturerbes in Südafrika

Siehe auch:
 Saara (Begriffsklärung)
 Sara (Begriffsklärung)
 Sarah (Begriffsklärung)
 Zahra (Begriffsklärung)

Abkürzung